Тартеку́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Жюсе. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70496.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 300 км к юго-востоку от Парижа, в 70 км севернее Безансона, в 28 км к северо-западу от Везуля.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 39 человек.

Экономика 

В 2010 году среди 31 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 21 были экономически активными, 10 — неактивными (показатель активности — 67,7 %, в 1999 году было 54,5 %). Из 21 активных жителей работали 20 человек (13 мужчин и 7 женщин), безработной была 1 женщина. Среди 10 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона